Therstappen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Joachim Therstappen (1905–1950), deutscher Musikwissenschaftler
 Paul Therstappen (1872–1949), deutscher Bibliothekar, Kulturhistoriker, Erzähler und Lyriker